Клаустрофобия:
 Клаустрофобия — психопатологический симптом, фобия замкнутых или тесных пространств.
 «Клаустрофобия» — американский фильм ужасов 2017 года, режиссёр Уилл Верник.
 «Клаустрофобия» — российская компания, создавшая сеть квестов в реальности.

См. также 
 «Клаустрофобы» — американский фильм ужасов 2019 года, режиссёр Адам Робител.